Osťor může znamenat:

 Osťor (přítok Sože) — řeka ve Smolenské oblasti v Rusku, přítok Sože
 Osťor (Smolenská oblast) — vesnice ve Smolenské oblasti v Rusku
 Oster (město) – město v Černihivské oblasti na Ukrajině nazývané rusky Osťor

Související články 
 Oster